Занзибарский договор (также называемый Гельголандско-занзибарское соглашение и Англо-Германское соглашение 1890 года) — договор, подписанный 1 июля 1890 года между Великобританией и Германской империей, который урегулировал колониальные интересы двух держав в Африке.

Договор разграничивал сферы интересов Германии в восточной и юго-западной Африке. К Германской Юго-Западной Африке (современная Намибия) должна была быть присоединена так называемая полоса Каприви, через которую немецкие владения приобретали суверенный доступ к реке Замбези. В восточной Африке Великобритания признавала немецкой сферой территории между океаном и Великими африканскими озёрами, где впоследствии была основана колония Германская Восточная Африка (будущая Танганьика, в настоящий момент — материковая часть Танзании, Руанда и Бурунди). Великобритания обязалась добиться от султана Занзибара согласия на передачу Германии прибрежной полосы вокруг Дар-эс-Салама, которая формально принадлежала Занзибару и которую тогда арендовала Немецкая Восточно-африканская Компания. Также Германия получила остров Гельголанд, расположенный в Северном море неподалёку от побережья Германии, который принадлежал Великобритании с 1807 года.

В обмен на это Германия передавала Великобритании протекторат над небольшим восточно-африканским султанатом Виту на побережье Кении и некоторые территории в Восточной Африке, необходимые для строительства железной дороги от побережья к озеру Виктория. Она также отказывалась от претензий на территории к северу от султаната Виту и обязывалась не вмешиваться в любые британские акции касательно Занзибарского султаната. После заключения соглашения Великобритания объявила протекторат над султанатом (в состав которого входил также остров Пемба), а в результате Англо-занзибарской войны, которая произошла в 1896 году, получила полный контроль над этим государством.

Также соглашение устанавливало границы между немецким Тоголендом и британской колонией Золотой Берег, а также между немецким Камеруном и британской Нигерией. Она провозглашала свободу перемещения и торговли в районе озера Чад, декларировала взаимное признание прав физических и юридических лиц, а также свободу миссионерской деятельности в колониальных владениях сторон.

Остров Гельголанд сыграл значительную роль в последующем военно-морском развитии Германии — кроме укрепления безопасности побережья он стал главной базой немецкого флота.

Договор вызвал большое неудовлетворение со стороны империалистических партий Германии, сторонников более активной экспансии в Африке и в мире. Немецкая правая пресса писала, что «мы меняем королевства (Уганду, Виту и Занзибар) на корыто (Гельголанд)». Популярное в прессе название договора «Гельголандско-занзибарское соглашение» должно было сформировать впечатление, что Германия отдала Британии Занзибар в обмен на Гельголанд, обмен откровенно неравноценный. Впрочем, Гельголанд оказался единственным немецким территориальным приобретением колониальной эпохи, которое было сохранено за Германией Версальским договором после её поражения в Первой мировой войне и до сих пор остается немецким.

Ссылки 
 Подробнее про договор
 Текст договора

Британская империя
Британско-германские отношения
История Занзибара
Международные договоры XIX века
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Германской империи
Договоры по алфавиту
1890 год в политике
Июль 1890 года
История Берлина